Бара́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Бараново.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской Области от 20 декабря 2018 года в него включены все населённые пункты упразднённого Дуровского сельского поселения.

Главой поселения и Главой администрации является Плешкова Валентина Васильевна

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 99,84 км²
 Расположение: центральная часть Сафоновского района
 Граничит:
 на севере — с Беленинским сельским поселением
 на северо-востоке — с Николо-Погореловским сельским поселением
 на востоке — с Прудковским сельским поселением
 на юге — с Дорогобужским районом
 на юго-западе — с Пушкинским сельским поселением
 на северо-западе — с Сафоновским городским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога .
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеется станция Дурово.
 Крупные реки: Днепр, Вопец, Вержа; озеро: Поганое.

Экономика 
Сельхозпредприятия,  2 школы (Дуровская и Барановская), магазины, ДРСУ, радиолокационная станция «Сафоново», АЗС на автодороге М1.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сафоновского района